Sarah Freeman ( à Los Angeles - ) est une actrice américaine, surtout connue pour son rôle de Hannah Philips dans le film d'animation Toy Story.

Filmographie 

 Cinéma
 1995 : Toy Story : Hannah Phillips
 Télévision
 1994 : Les Soupçons d'une mère (Someone She Knows) (téléfilm) : Marilee Philips
 1998-1999 : Legacy (série télévisée) : Lexy Logan

Liens externes 
 
 

Acteur américain de doublage
Naissance en septembre 1986
Actrice américaine
Naissance à Los Angeles